L'Open de Malaisie masculin 2009 (ou Malaysian Open 2009) est l'édition masculine de l'Open de Malaisie, qui est un tournoi du PSA World Series. Le tournoi se tient à Kuala Lumpur en Malaisie du  au . 

En finale, le triple champion du monde et tête de série  remporte son premier tournoi de l'année face à Nick Matthew.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Malaisie
 Open de Malaisie féminin de squash 2009
 Saison 2009 de la PSA

Masculin 2009
Squash en 2009
Sport en Malaisie en 2009
Sport en juillet 2009
Sport en août 2009